

Antropologia 
 Bulgari – popolo europeo
 Proto-bulgari – antico popolo europeo
 Bulgari del Banato – popolo europeo
 Bulgari del Volga – popolo europeo

Persone 
 Brigitta Bulgari o Brigitte Bui, pseudonimo di Brigitta Kocsis (1982) – disc jockey ed ex attrice pornografica ungherese
 Patrizia Bulgari, pseudonimo di Patrizia Bulgarelli (1961) – cantante e autrice televisiva italiana
 Silvano Bulgari (1955) – scultore italiano

Altro 
 Bulgari – azienda italiana attiva nel settore del lusso (gioielleria, orologeria, profumeria, pelletteria e industria alberghiera)

Pagine correlate 
 Bulgaria (disambigua)
 Bulgaro

Altri progetti